Цеперник ():

  — квартал в коммуне Панкеталь, земля Бранденбург.
  — станция берлинской городской электрички.

Фамилия 
 Цеперник, Карл-Фридрих (1791—1839) — немецкий юрист и нумизмат.

См. также 
 Цепперник